1952 was het vijftiende seizoen van de Divizia A en het 35ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Flacăra Boekarest verhuisde in 1952 naar Ploiești en nam de naam Flacăra Ploiești aan.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1952 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen